Vereinigte Schweizerbahnen – società ferroviaria svizzera